Los riojasáuridos (Riojasauridae) son una familia de dinosaurios prosaurópodos que vivieron en el Triásico superior (hace aproximadamente 220 y 210 millones de años en el Carniense y el Noriense) en lo que es hoy Sudamérica y África.

Sistemática 
Riojasauridae se define como los prosaurópodos más cercanos al riojasaurio que a los plateosaurios y al masospóndilo. Es conocida primariamente de los géneros Riojasaurus y Eucnemesaurus. Sitios fósiles que contienen Riojasauridae incluyen la formación Elliot Inferior del Estado Libre de Orange, en Sudáfrica (donde se han hallado los fósiles de Eucnemesaurus), e Ischigualasto, en la provincia de La Rioja, en Argentina, de donde proceden los fósiles de Riojasaurus.

Filogenia simplificada de los sauropodomorfos basales según Yates, 2007. Este es sólo uno de los muchos cladogramas propuestos para los sauropodomorfos basales.

Referencias

Bibliografía 
 Yates, Adam M. (2007). "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)", in Barrett, Paul M. & Batten, David J., Special Papers in Palaeontology, vol. 77, p. 9–55, ISBN 9781405169332.

Enlaces externos
 (en inglés)Sauropodomorpha en Thescelosaurus!

Prosauropoda